Csépán keresztnév, az István név régies változata.
Csépán település Romániában, Beszterce-Naszód megyében